Il Collio Goriziano Cabernet riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con riflessi granati
odore: si fa etereo col tempo
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon